La palabra manguito tiene varias acepciones:

Manguito (ropa) es una prenda de vestir para las manos.
Manguito (mecánica) es un tubo utilizado para empalmar piezas cilíndricas.
Manguito (flotador) es un dispositivo inflable que se coloca en los brazos para aprender a nadar.
Manguito (tecnología) es una empresa dedicada a ofrecer desarrollos tecnológicos de vanguardia.
 El nombre común de la planta '''''Malus domestica.

Véase también
 Manguitos